Castello di Montechiaro (Rivergaro)
 Castello di Montechiaro (Palma)
 Castello di Montechiaro (Fivizzano)
 Montechiaro d'Acqui – comune in provincia di Alessandria
 Montechiaro d'Asti – comune in provincia di Asti
 Montechiaro – frazione di Prato allo Stelvio in provincia di Bolzano sede di Castel Montechiaro
 Montechiaro – località di San Sicario, frazione di Cesana Torinese in provincia di Torino
 Montechiaro – frazione di Vico Equense comune della città metropolitana di Napoli
 Palma di Montechiaro – comune in provincia di Agrigento